Lagoa bezeichnet

 Portugiesisch für Lagune

Die folgenden Orte tragen den Namen Lagoa:
 Lagoa (Paraíba), Gemeinde in Paraíba, Brasilien
 Lagoa (Rio de Janeiro), Stadtteil von Rio de Janeiro, Brasilien

Die folgenden Orte haben Lagoa als Namensbestandteil:
 Campina da Lagoa, Gemeinde in Paraná
 Lagoa Alegre, Gemeinde in Piauí
 Lagoa d'Anta, Gemeinde in Rio Grande do Norte
 Lagoa do Barro do Piauí, Gemeinde in Piauí
 Lagoa da Canoa, Gemeinde in Alagoas
 Lagoa do Carro, Gemeinde in Pernambuco
 Lagoa da Conceição, Distrikt der Stadt Florianópolis
 Lagoa da Confusão, Gemeinde in Tocantins
 Lagoa de Dentro, Gemeinde in Paraíba
 Lagoa Dourada, Gemeinde in Minas Gerais
 Lagoa Formosa, Gemeinde in Minas Gerais
 Lagoa dos Gatos, Gemeinde in Pernambuco
 Lagoa Grande (Minas Gerais), Gemeinde in Minas Gerais
 Lagoa Grande (Pernambuco), Gemeinde in Pernambuco
 Lagoa Grande do Maranhão, Gemeinde in Maranhão
 Lagoa do Itaenga, Gemeinde in Pernambuco
 Lagoa do Mato, Gemeinde in Maranhão
 Lagoa Nova, Gemeinde in Rio Grande do Norte
 Lagoa do Ouro, Gemeinde in Pernambuco
 Lagoa dos Patos, Gemeinde in Minas Gerais
 Lagoa de Pedras, Gemeinde in Rio Grande do Norte
 Lagoa do Piauí, Gemeinde in Piauí
 Lagoa da Prata, Gemeinde in Minas Gerais

 Lagoa Real, Gemeinde in Bahia
 Lagoa Salgada, Gemeinde in Rio Grande do Norte
 Lagoa Santa (Goiás), Gemeinde in Goiás
 Lagoa Santa (Minas Gerais), Gemeinde in Minas Gerais
 Lagoa de São Francisco, Gemeinde in Piauí

 Lagoa do Sítio, Gemeinde in Piauí
 Lagoa do Tocantins, Gemeinde in Tocantins
 Lagoa dos Três Cantos, Gemeinde in Rio Grande do Sul
 Lagoa de Velhos, Gemeinde in Rio Grande do Norte
 Lagoa Vermelha, Gemeinde in Rio Grande do Sul
 São João da Lagoa, Gemeinde in Minas Gerais
 São José da Lagoa Tapada, Gemeinde in Paraíba
 São Sebastião de Lagoa de Roça, Gemeinde in Paraíba
 Sete Lagoas, Gemeinde in Minas Gerais
 Três Lagoas, Gemeinde in Mato Grosso do Sul

Gemeinden und Orte in Portugal:
 Lagoa (Algarve), Stadt und ehemalige Gemeinde in der Region Algarve
 Lagoa (Macedo de Cavaleiros), Gemeinde in der Region Norte
 Lagoa (Nossa Senhora do Rosário), Gemeinde im Concelho de Lagoa
 Lagoa (Santa Cruz), Gemeinde im Concelho de Lagoa
 Lagoa (Vila Nova de Famalicão), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Nova de Famalicão

auf den Azoren (Portugal):
 Lagoa (Azoren)

Lagoa ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Lagoa (* 1967), US-amerikanische Richterin